Vuorensola est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1918-1994), soldat finlandais
 (1923-2007), acteur et réalisateur finlandais
 (né en 1948), homme politique finlandais
Timo Vuorensola (né en 1979), acteur et réalisateur finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois